Berdjajev ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Бердя́ев).

 Aleksander Nikolajevič Berdjajev (1778—1824), ruski general.
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev (1874—1948), ruski filozof.
 Valerjan Berdjajev (Walerian Bierdiajew) (1885—1956), rusko-poljski dirigent.